Белок группы Polycomb EED (эмбрионального развития эктодермы) () — белок, кодируемый у человека геном EED.

Функции 
Белок Polycomb EED является членом семейства Polycomb (PcG). Члены семейства PcG образуют многомерные белковые комплексы, которые участвуют в поддержании транскрипционно-репрессивного состояния генов в ходе последовательных клеточных поколений. Этот белок взаимодействует с усилителем zeste 2, цитоплазматическим хвостом интегрина β7, белком MА вируса иммунодефицита типа 1 (ВИЧ-1) и гистондеацетилазами. Этот белок опосредует подавление активности генов гистонов посредством деацетилирования и может выступать в качестве специфичного регулятора функции интегрина. Для этого гена были определены два варианта транскриптов, кодирующих различные изоформы.

Клиническое значение 
У человека мутация  в EED, как сообщалось, приводит к развитию симптомов, напоминающих .

Взаимодействия с другими белками 
EED, как было выявлено, взаимодействует с:

 EZH2,
 HDAC1,
 Гистондеацетилазой 2,
 ITGB7,
  и
 .

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гены